Дуба може бити:

 Дуба (Табук), град у провинцији Табук, Саудијска Арабија
 Дуба (Чешка Липа), град у округу Чешка Липа, Чешка Република
 Дуба (Сливно), насељено мјесто у општини Сливно, Република Хрватска
 Дуба Конавоска, насељено мјесто у општини Конавле, Република Хрватска
 Дуба Пељешка, насељено мјесто у општини Трпањ, Република Хрватска
 Дуба Стонска, насељено мјесто у општини Стон, Република Хрватска